

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alla Korot, (1970- ), actrice et une danseuse américaine ;
 Beryl Korot, (1945- ), artiste contemporaine américaine ;

Homonymie
Homonymie de patronyme